Ismaël Koné bzw. Ismael Koné ist der Name folgender Personen:

* Ismael Koné (Boxer) (* 1974), schwedischer Boxer
 Ismaël Koné (Fußballspieler, 1988) (* 1988), französischer Fußballspieler
 Ismaël Koné (Fußballspieler, 1993) (* 1993), malischer Fußballspieler
 Ismaël Koné (Leichtathlet) (* 2000), ivorischer Leichtathlet
 Ismaël Koné (Fußballspieler, 2002) (* 2002), kanadisch-ivorischer Fußballspieler